KBLL bezeichnet:
 KBLL (Mittelwellensender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Montana
 KBLL (UKW-Sender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Montana

Abkürzung